David Jones může být:

 David Jones (hudebník) (asi 1888–1956) – americký jazzový hudebník
 David Jones (básník) (1895–1974) – anglický básník a malíř
 David Jones (* 1984) – kanadský hokejista
 David Martyn Jones (* 1964) – velšský dirigent a hudebník

Externí odkazy